Ferdinand Ghesquière, Belgisch politicus
 Régis Ghesquière, Belgisch atleet
 Remi Ghesquiere, Belgisch organist en componist
 Rita Ghesquiere, Belgisch literatuurwetenschapper en hoogleraar